Zacco – famiglia aristocratica padovana
 Zacco – genere di pesci d'acqua dolce appartenenti alla famiglia Cyprinidae
 Antonio Zacco – incisore e illustratore italiano
 Antonio Zacco – militare italiano
 Augusto Antonio Zacco – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Zacco – pittore italiano
 Giuseppina Zacco – attivista italiana
 Palazzo Zacco al Prà – palazzo cinquecentesco di Padova
 Palazzo Zacco di Santa Sofia – edificio di origine medievale di Padova